Das Professional Players Tournament 1983 war ein professionelles Snookerturnier mit Einfluss auf die Weltrangliste der Saison 1983/84. Es wurde vom 10. bis zum 21. Oktober 1983 in der Redwood Lodge im englischen Bristol ausgetragen. Sieger wurde in einem rein englischen Finale mit 9:8 Tony Knowles, der im Endspiel Joe Johnson, der mit einem 135er-Break das höchste Break des Turnieres gespielt hatte, besiegte.

Preisgeld 
Erneut hatte das Turnier keinen Sponsor, trotzdem verdoppelte sich das Preisgeld auf 63.600 £, wovon etwa ein Fünftel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Durch das vierzehn Spieler mehr umfassende Teilnehmerfeld wurde erstmals eine #Qualifikation ausgetragen, wobei viele Spieler bereits für die Hauptrunde gesetzt waren. Diese wurde bis einschließlich zum Halbfinale im Modus Best of 9 Frames ausgetragen, erst im Halbfinale und Finale wurde der Modus auf Best of 17 Frames erhöht.

Finale 
Im Finale trafen mit Joe Johnson und Tony Knowles zwei englische Snookerspieler aufeinander, die beide erst 1979 Profispieler geworden waren. Knowles hatte sich bis 1983 auf den vierten Weltranglistenplatz vorgekämpft, während Johnson lediglich Platz 23 belegte. Beide Spieler hatten durch das frühe Ausscheiden mehrerer Topspieler wie Alex Higgins, Steve Davis und Dennis Taylor und vieler anderen profitiert.

Knowles startete mit drei gewonnenen Frames in Folge ins Match und baute seine Führung nach einem Framegewinn seitens Johnson auf 1:6 aus. Anschließend gewann Johnson durch ein 135er-Break den nächsten Frame und kam auf 4:6 und 5:7 an seinen Gegner heran. Nachdem Knowles kurzzeitig seine Führung auf 5:9 ausgebaut hatte, glich Johnson zum 8:8 aus und erzwang damit den Decider. Dieser ging jedoch mit 33:73 an Knowles, sodass dieser sowohl Match als auch Turnier gewann.

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde vom 3. bis zum 10. September 1983 ausgetragen. Dabei traten 30 Spieler auf dem mehrfach geteilten 50. Weltranglistenplatz gegen jeweils einen anderen Spieler antrat. Der Sieger qualifizierte sich für die Hauptrunde.

|}

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten vier Spieler sieben Century Breaks.

Einzelnachweise 

1983
Snookerveranstaltung 1983
Billardturnier in Bristol